

Onomastica

 Taha – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
 Abang Norsillmy Taha – ex calciatore bruneiano
 Jamal Taha – allenatore di calcio ed ex calciatore libanese
 Kamel Taha – calciatore egiziano
 Khalil Taha – ex lottatore libanese
 Loai Taha – calciatore israeliano
 Mahmud Muhammad Taha – teologo e politico sudanese
 Mostafa Taha – calciatore egiziano
 Muhammad Ali Taha – scrittore palestinese
 Nadia Murad Basee Taha – attivista per i diritti umani irachena
 Rachid Taha – cantante e compositore algerino
 Refa'i Ahmed Taha – terrorista egiziano